Wilking ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Wilking (* 1970), deutscher Mathematiker
 Erwin Wilking (1899–1945), deutscher Landschaftsmaler und Radierer der Düsseldorfer Schule
 Francesco Wilking, deutscher Musiker
 Fritz Wilking (1913–?), deutscher Architekt und Grafiker
 Thomas Wilking (* 1956), deutscher Leichtathlet